Echelon kan avse:

 Echelonformation – en term inom krigsvetenskapen för en truppformation
 Echelonform – en matematisk matris
 Echelon (data) – ett stort informationsinsamlings- och övervakningsnätverk